Телеком може да се односи на:

 А1 Телеком Аустрија
 Телеком Аустрија
 Телеком Румунија
 Телеком Србија
 Телеком Српске
 Телеком Словеније
 Дојче телеком (или Немачки телеком)
 Мађарски телеком
 Словачки телеком
 Хрватски телеком
 Црногорски телеком
 Македонски телеком
 БХ телеком

Види још 
 Теленор (вишезначна одредница)